Repente steht für:

 Repente (Rheinsberg), bewohnter Gemeindeteil der Stadt Rheinsberg, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Repente (Gesang), brasilianischer Wechselgesang, siehe Flor da Serra do Sul#Etymologie